Toponímia:
 Pacific (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri
 Pacific (Washington), població dels Estats Units a l'estat de Washington
 Pacific City, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Oregon
 Pacific Junction, població dels Estats Units a l'estat d'Iowa
 Pacific Coast Ranges (al Canadà) o Pacific Mountain System (als Estats Units), sèrie de serralades que s'estenen al llarg de la costa oest d'Amèrica del Nord des del sud d'Alaska a Mèxic 
 Pacific Coliseum, estadi esportiu cobert a la ciutat de Vancouver (Colúmbia Britànica, Canadà) 
 Pacific Grove, població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Pacific Palisades, comunitat integrada a la ciutat de Los Angeles, a Califòrnia (Estats Units) 
 Oceà Pacífic, cos d'aigua més gran del món
 Placa del Pacífic o placa pacífica, placa tectònica oceànica que inclou la major part de l'oceà Pacífic
 Organitzacions:
 Pacific F1, constructor de cotxes de competició britànic que disputà curses a la Fórmula 1
 Pacific Drilling, empresa de perforació en aigües ultra profundes a alta mar amb seu a Luxemburg
 Air Pacific, línia aèria internacional de Fiji amb base a Nadi
 Cathay Pacific, companyia aèria de la Regió Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular de la Xina
 Divisió Pacífic (NBA), divisió de la Conferència Oest de l'NBA
 Universitat Mèdica Estatal del Pacífic, universitat a la ciutat russa de Vladivostok, a l'Extrem Orient Rus
 Biografies:
 Conrad el Pacífic (~925 - 993), rei d'Arles (unió de la Borgonya Transjurana amb la Borgonya
 Edgard el Pacífic (~943 – 975), rei d'Anglaterra
 Sanç el Pacífic (1276 – Formiguera, 1324), rei de Mallorca
 Víctor, Pacífic, Justa i Clara de Manlleu, cossos sants conservats i venerats a la parròquia de Santa Maria
 Esdeveniments:
 Pacific Coast Tennis Champion, torneig professional de tennis que disputat sobre pista dura indoor, la darrera edició es va disputar el 2013
 Gran Premi del Pacífic, carrera puntuable pel Campionat de Fórmula 1 que es va disputar els anys 1994 i 1995
 Guerra del Pacífic (desambiguació), diversos esdeveniments
 Toray Pan Pacific Open, torneig de tennis professional que es disputa anualment
 Teatre d'Operacions del Pacífic, conjunt d'activitats militars durant la Segona Guerra Mundial a l'oceà Pacífic i els països que l'envolten
 Teatre d'operacions del Pacífic (Primera Guerra Mundial), conjunt d'operacions militars de la Primera Guerra Mundial 
 Miscel·lània:
 Pacífic (moneda), moneda d'or creada el 1465 per Pere de Portugal, durant la Guerra Civil Catalana 
 The Pacific, sèrie de televisió estatunidenca ambientada en la Segona Guerra Mundial, produïda per la cadena HBO
 Estrella del Pacífic o Pacific Star, condecoració militar del Regne Unit i de la Commonwealth pel servei durant la Segona Guerra Mundial